Augustusbogen steht für:

Ehrenbögen für Kaiser Augustus:
 Augustusbogen (Aosta), Italien, erbaut 25 v. Chr.
 Augustusbogen (Fano), Italien, erbaut 9 n. Chr.
 Augustusbogen (Rimini), Italien, erbaut 27 v. Chr.
 Augustusbogen (Susa), Italien, erbaut 9/8 v. Chr.

Triumphbögen für Kaiser Augustus:
 Actiumbogen, Augustusbogen auf dem Forum Romanum in Rom, Italien, erbaut 29 v. Chr.
 Partherbogen, Augustusbogen auf dem Forum Romanum in Rom, Italien, erbaut 19 v. Chr.

Bögen, die mit dem Namen des Kaisers Augustus verbunden wurden:
 Bogen von Orange, auch Augustusbogen von Orange, Frankreich
 Bogen von Glanum, auch Augustusbogen von Saint-Rémy oder Glanum
 Etruskischer Bogen in Perugia, Italien, erbaut 4./3. Jahrhundert v. Chr.